Гай Папірій Мазон () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Папіріїв, його гілки Мазонів:
 Гай Папірій Мазон — консул 231 року до н. е.
 Гай Папірій Мазон — претор 218 року до н. е.

Див. також 
 Папірії